Ferriere ima više značenja:
 Ferriere, Genoa
 Ferriere, La Spezia
 Ferriere, Piacenza